Catlett House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Catlett House (Kentucky), NRHP-Nr. 73000788
 Catlett House (Virginia), NRHP-Nr. 82004600